

Patronyme 
 Kenneth Paal (1997- ), footballeur néerlandais.
 László Paál (1846-1879), peintre hongrois de l'École de Barbizon.

Toponymes 
 Paal (Belgique) commune de Flandres, en Belgique
 Paal (Pays-Bas) hameau de Flandres en Zélande